Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Shenzhen Open 2014. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 20 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 20. bis 22. September 2014 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 65 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Shenzhen